Atüsz, Héraklész és Omphalé fia
 Attisz isten névváltozata
 Atüsz, Manész fia, lüd király